Kochanowscy – polska rodzina szlachecka herbu Korwin
 Andrzej Kochanowski – tłumacz Eneidy
 Jan Kochanowski – poeta polski epoki renesansu
 Jan Kochanowski – polski polityk
 Jan Karol Kochanowski – polski historyk
 Janusz Kochanowski –  polski prawnik i dyplomata, Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2006-2010
 Jerzy Kochanowski (zm. w 1633 roku) – kasztelan małogoski, stolnik sandomierski
 Jerzy Kochanowski (ur. 1960) – profesor nauk humanistycznych, historyk specjalizujący się w najnowszej historii Polski
 Jacek Kochanowski (ur. 1973) – socjolog, filozof, specjalista w zakresie gender studies i queer studies
 Piotr Kochanowski – poeta epicki
 Roman Kochanowski – polski malarz i rysownik